Ennis ist der Name folgender Orte:

 Ennis im County Clare, Irland

in den Vereinigten Staaten:
 Ennis (Georgia)
 Ennis (Kalifornien)
 Ennis (Kentucky)
 Ennis (Montana)
 Ennis (Texas)
 Ennis (Washington)
 Ennis (West Virginia)

Ennis ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Ennis, Jr. (* 1976), US-amerikanischer Kanute 
 Del Ennis (1925–1996), US-amerikanischer Baseballspieler
 Delloreen Ennis-London (* 1975), jamaikanische Leichtathletin
 Ethel Ennis (1932–2019), US-amerikanische Sängerin
 Garth Ennis (* 1970), nordirischer Comicautor
 Glen Ennis (* 1964), kanadischer Rugby-Union-Spieler

 Jeffrey Ennis (* 1952), britischer Politiker
 Jessica Ennis-Hill (* 1986), britische Siebenkämpferin
 Madeleine Ennis, nordirische Pharmakologin
 Séamus Ennis (1919–1982), irischer Musiker und Sänger
 Skinnay Ennis (1909–1963), US-amerikanischer Schlagzeuger und Bandleader

 Victor Ray Ennis, Tontechniker

Ennis steht für:
 Ennis Friary, Franziskanerkloster in Ennis, Irland
 Ennis House, historisches Gebäude in Los Angeles

Siehe auch:
 Anis (Vorname) (auch Enis)
 Annis